Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Francisco Roig che hanno battuto in finale Emanuel Couto e João Cunha e Silva 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (campioni)
 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (finale)

 Wayne Arthurs /  Jon Ireland (semifinali)
 Jordi Arrese /  José Antonio Pepe Conde (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 1995
ATP Tour 1995